Blitzkrieg est un mot allemand signifiant guerre-
 Blitzkrieg est le titre du troisième tome de la série de bande dessinée IAN ;
 Blitzkrieg est le titre d'un jeu vidéo en plusieurs opus (Blitzkrieg 1 & Blitzkrieg 2) édité par  Nival Interactive
 Blitzkrieg est un livre de l'écrivain français Salvatore Lombardo
 Blitzkrieg est un groupe britannique de heavy metal
 Blitzkrieg est une chanson du groupe du même nom, reprise par Metallica sur leur album Garage Inc.
Blitzkieg est un groupe Groupe Punk rock anglais 
 Blitzkrieg est une chanson du groupe de metal industriel Deathstars présent sur l'album Termination Bliss
 Blitzkrieg Bop est une chanson des Ramones présent sur l'album éponyme
 Blitzkrieg est une chanson d'Yngwie Malmsteen  dans l'album Alchemy

Notes et références